Bataliony saperów noszące numer 9 (IX):

 IX Batalion Saperów (1919-1929)
 9 Batalion Saperów (1939)
 9 Kołobrzeski Batalion Saperów (1944-1945)